Águia é uma marca de tabaco portuguesa, produzida pela Tabaqueira.

A família "águia" actualmente:
 Águia vermelho: king size, hard pack, 20's.
 Águia cinzento: king size, hard pack, 20's.
 Águia: tabaco enrolar, 40 grms.

Marcas de cigarros
Marcas da Tabaqueira
Marcas de Portugal